Ericodesma är ett släkte av fjärilar. Ericodesma ingår i familjen vecklare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vecklare
Ericodesma